Eutychos, altgriechisch , latein. Eutychus ist:

 Eutychos (Eseltreiber), wurde von Augustus mit einer Statue geehrt
 Eutychos (Freigelassener), freigelassener Sklave des jüdischen Königs Agrippa I.
 Eutychus (Wagenlenker), Führer der von Caligula begünstigten Circuspartei der ,Grünen‘
 Eutychus (Mäzen), Gönner des Dichters Phaedrus
 Eutychus (Sklave), dessen Tod von Martial betrauert wird
 Claudius Perpetuus Flavianus Eutychus, Procurator unter Septimius Severus
 Eutychos (Koroplast), griechischer Koroplast in Myrina
 Eutychos (Maler), römischer Porträtmaler in Rom
 Eutychos (Mosaizist), griechischer Mosaizist in Ephesos
 Eutychus (Maler), römischer Maler in der Kaiserzeit
 Eutychus (Bibel), eine Person in der Apostelgeschichte des Lukas